Yumi puede referirse a:

Software 
 Yumi es una aplicación para crear instaladores de sistemas operativos Linux en memorias USB

Armas 
 Yumi, el arco japonés.

Nombre 
Yumi es un nombre femenino japonés:

Personajes reales 
 Yumi Hotta, una mangaka.
 Yumi Kakazu, una seiyuu.
 Yumi Kobayashi, una modelo.
 Yumi Shizukusa, una cantante.
 Yumi Tōma, una seiyuu.
 Yumi Yoshimura, segunda integrante del grupo Puffy AmiYumi.

Personajes ficticios 
 Yumi Fukuzawa, personaje de la serie japonesa Maria-sama ga Miteru.
 Yumi Ishiyama, personaje de la serie Code Lyoko.
 Yumi , personaje de Hi Hi Puffy AmiYumi.
 Yumi, agente de policía encargada del tráfico de Detective Conan.

Apellido 
También Yumi es un apellido japonés:

 Kaoru Yumi, actriz .

Personajes ficticios 
 Sayaka Yumi, personaje de la serie de anime Mazinger Z.
 Gennosuke Yumi, padre de Sayaka Yumi en la serie de anime Mazinger Z.

Otros 
 Yumi, Yumi, Yumi es el nombre del himno nacional de Vanuatu.